Alcolea (Almeria), població de La Alpujarra (província d'Almeria)
 Alcolea de Calatrava, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Alcolea de Cinca municipi aragonès a la comarca del Cinca Mitjà (província d'Osca)
 Alcolea de las Peñas, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Alcolea del Pinar, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Alcolea del Río, localitat de la província de Sevilla, Andalusia 
 Alcolea de Tajo, municipi de la província de Toledo 
 Santiago Alcolea i Gil (Falset, 1919 - Barcelona, 2008), historiador de l'art